Deccard János Kristóf
 Deccard János Kristóf (1686–1764) tanár, iskolaigazgató
 Deccard János Kristóf (?–1771) evangélikus lelkész
Deccard János Vilmos
 Deccard János Vilmos (1722–1778) orvos, költő